WAD peut faire référence à :
 Where's All the Data, un format de données utilisé par les mods de Doom et de sa suite Doom II: Hell on Earth,
 WAD, un magazine des modes et des cultures urbaines,
 Working As Designed, "fonctionne comme prévu" (contraire de bug), en informatique,